El Gran Premi de Catalunya de motociclisme de 2013 fou la sisena cursa de la temporada 2013 de motociclisme. La cursa es disputà al Circuit de Catalunya (Montmeló, Catalunya) el dia 16 de juny de 2013.

Classificació

Moto GP

Moto2

Moto3

Enllaços externs 

 Resultats al lloc web oficial de Moto GP

Catalunya
Competicions esportives del 2013 a Catalunya
2013